Pseudonectria — рід грибів родини Nectriaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pseudonectria відносять 35 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Seaver, F.J. 1909. The Hypocreales of North America. I. Mycologia. 1(2):41-78 — P.48

Посилання 
 Pseudonectria  на Index Fungorum

Роди грибів
Гіпокреальні